Příjmení Wolfe nese více různých osobností:

 Gene Wolfe (1931–2019) – americký autor science fiction
 Henry Wolfe Gummer (* 1979) – americký zpěvák, textař, skladatel, učitel hudby a příležitostný herec
 Charles Wolfe (1791–1823) – irský badatel, básník, anglikánský kněz a dějepisec
 Chelsea Wolfe (* 1983) – americká zpěvačka a kytaristka
 Jarmila Wolfeová (* 1987) – australská profesionální tenistka
 Julia Wolfe (* 1958) – americká hudební skladatelka
 Thomas Wolfe (1900–1938) – americký spisovatel
 Tom Wolfe (1931–2018) – americký novinář a spisovatel